De oude benaming van het Belgische postbedrijf Bpost
 De Post (tijdschrift), een voormalig Belgisch tijdschrift
 De Post (band), Belgische muziekgroep